

Партизанська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Партизанська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан

Партизанська сільська рада — сільська рада, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Партизанська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Партизанська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Приморський район
 Партизанська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Жовтневий район